Ski Heil steht für:

 Ski Heil!, einen Gruß unter Skifahrern, siehe Heil #Jagd und Sport
 Ski Heil – Die zwei Bretter, die die Welt bedeuten, Dokumentarfilm von Richard Rossmann